NTU ist die Abkürzung für:

 Nanyang Technological University (Technische Universität Nanyang), eine Universität in Singapur
 Nationaluniversität Taiwan, eine Universität in Taipeh, Republik China
 Nephelometric Turbidity Unit (Nephelometrischer Trübungswert), eine Einheit für Trübungsmessungen in Flüssigkeiten
 National Taxpayers Union (Nationaler Steuerzahler-Bund), eine Organisation in den USA
 National Team Unity, eine politische Partei in Trinidad und Tobago
 Nazionalna Telekompanija Ukrajiny (Nationales Fernsehen der Ukraine), ein ukrainischer Fernsehsender
 Natur, Technik, Umwelt, ein fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt an deutschen Schulen
 Network Termination Unit (Netzwerkabschlusseinheit)
 New Threat Upgrade, ein Luftabwehrprogramm auf Kriegsschiffen der US Navy
 Niedersächsische Taekwondo Union, ein Sportverband mit Sitz in Munster (Örtze)
 Nottingham Trent University, eine Universität in Nottingham, England
 Number of Transfer Units (Zahl der Übertragungseinheiten), Kennzahl zur Berechnung von Wärmeübertragern

NTU